Collazo ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Collazo (* 1981), US-amerikanischer Boxer
 Niala Collazo Hidalgo-Gato (* 1983), kubanische Schachspielerin

 Patrice Collazo (* 1974), französischer Rugby-Union-Spieler
 Rodolfo Collazo (* 1983), uruguayischer Ruderer
 Vladimiro Collazo (* 1933), uruguayischer Künstler
 William Collazo (* 1986), kubanischer Leichtathlet
 Willie Collazo (* 1979), puerto-ricanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Colazo